

Садбері (округ) (Sudbury District) — округ у провінції Онтаріо
 Садбері (Sudbury) — назва гірничого міста та мідно-нікелевого району у провінції Онтаріо
 Садбері (кратер) — ударний кратер

Садбері — місто, штат Массачусетс
 Садбері — місто, штат Вермонт

Інше 

 7610 Садбері (7610 Sudbury) — астероїд головного поясу .